Lúthien Tinúviel je fiktivní postava, elfí princezna z Tolkienovy knihy Silmarillion, na několika místech je vzpomínána i v Pánu prstenů. Jako partnera si vyvolila smrtelníka Berena a jejich příběh je největším milostným příběhem v Tolkienových legendách. Sám autor jako Lúthien viděl svou ženu Edith, což je vyjádřeno i tím, že toto jméno nechal vytesat na její náhrobek.

Lúthien byla elfská princezna Doriathu, dcera krále Sindar Thingola Šedopláště a Maii Melian. Narodila se za Hvězdných věků a byla považována za nejkrásnější dívku všech plemen. V roce 465 Prvního věku se setkala se smrtelným hrdinou (člověkem) Berenem a oba se do sebe zamilovali. Král Thingol to neschvaloval (pohrdal smrtelnými), tak dal Berenovi nesplnitelný úkol: získat silmarily z Morgothovy železné koruny. Beren se tedy vydal pro silmarily, jenže ho zajal Sauron na ostrově Vlkodlaků, na tuto výpravu se vydala i Lúthien s valarským vlkodavem Huanem, přemohli na ostrově Saurona a vysvobodili Berena ze žaláře. Pokračovali na cestě za silmarily k samotnému Morgothovi. V jeho pevnosti Angbandu se Lúthien podařilo Morgotha na chvíli uspat, což pomohlo Berenovi vyříznout z jeho železné koruny silmaril. Poslání bylo splněno, ale stálo Berena život a na Lúthien padla tma a její duch opustil tělo. Když však stanula před Mandosem, Soudcem mrtvých, zazpívala píseň tak smutnou, že se Mandos smiloval a dopřál oběma smrtelný život. Když byla Lúthien konečně s Berenem, porodila jejich jediné dítě, Diora, z nějž vzešla rodová linie půlelfů. Lúthien a Beren spolu prožili krásných 40 let v Ossiriandu a pak přišla jejich druhá, opravdová smrt.

Elfové (Středozem)

de:Figuren in Tolkiens Welt#Lúthien Tinúviel